Хлум може бити:

 Хлум (Бенешов), насељено мјесто у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Хлум (Плзењ-југ), насељено мјесто у округу Плзењ-југ, Плзењски крај, Чешка Република
 Хлум (Рокицани), насељено мјесто у округу Рокицани, Плзењски крај, Чешка Република
 Хлум (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Хлум (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република
 Хлум (Чешка Липа), насељено мјесто у округу Чешка Липа, Либеречки крај, Чешка Република